The Thrill Hunter – film del 1926 diretto da Eugene De Rue
The Thrill Hunter – cortometraggio del 1929 diretto da Walter Fabian
The Thrill Hunter – film del 1933 diretto da George B. Seitz